Константи́н Ковалёв:

 Ковалёв, Константин Петрович (Ковалёв-Случевский, род. 1955) — российский писатель, историк и культуролог, телеведущий, путешественник.
 Ковалёв, Константин Семёнович (1902 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 Ковалёв, Константин Сергеевич (род. 2000) — российский футболист.
 Ковалёв, Константин Федотович (1913—1995) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.